Boto (dialect), een dialect van het Zari
 Orinocodolfijn
 Eva Boto

de volgende plaatsen in Indonesië (met tussen haakjes het onderdistrict):
 Boto (Bancak), in de provincie Midden-Java
 Boto (Baturetno), in Midden-Java
 Boto (Jaken), in Midden-Java
 Boto (Jatiroto), in Midden-Java
 Boto (Lumbang), in de provincie Oost-Java
 Boto (Semanding), in Oost-Java
 Boto (Wonosari), in Midden-Java